Le toponyme Lhers, également orthographié L'Hers, Lers, voire Lherz autrefois, est fréquent dans les Pyrénées centrales ; il peut désigner :
 un hameau de la commune d'Accous (Pyrénées-Atlantiques), dans la vallée d'Aspe,
 un petit lac d'altitude dans les Pyrénées ariégeoises, l'étang de Lers sur la commune du Port,
 un col pyrénéen, le Port de Lers ou Port de l'Hers, au-dessus de Massat, 
 le massif de Lhers ou massif de Lherz (graphie ancienne), dans lequel se trouvent le col et l'étang ci-dessus, et qui a donné son nom à la lherzolite,
 l'Hers est le nom de deux rivières du sud-ouest de la France, l’Hers-Vif (ou Grand Hers), affluent de l'Ariège, et l’Hers-Mort, affluent de la Garonne. 
 
Il fait partie du nom de plusieurs communes d'Ariège, de l'Aude et de Haute-Garonne, situées sur le cours de l'Hers-Mort ou  de l'Hers-Vif.

Homonymie
Toponymie pyrénéenne